Манола — фамилия. Известные носители:
 Манола, Петар — югославский футболист чешского происхождения, играл на позиции полузащитника.
 Манола, Сречко — Народный герой Югославии.

Топонимы 
  — населённый пункт в канадской провинции Альберта.

См. также 
 Маннола, Пиркко